Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2010 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Cara Black /  Liezel Huber (finale)
 Serena Williams  /  Venus Williams (prvakinji)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (tretji krog)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (tretji krog)
 Nadja Petrova /  Samantha Stosur (prvi krog)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (polfinale)
 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (četrtfinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi ''(četrtfinale)

<ol start="9">
 Jelena Vesnina /  Zheng Jie ''(tretji krog)
 Sania Mirza /  Virginia Ruano Pascual ''(tretji krog) 
 Ala Kudrjavceva /  Jekaterina Makarova ''(drugi krog)
 Chuang Chia-jung /  Květa Peschke ''(drugi krog)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta ''(četrtfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Vania King ''(drugi krog)
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska ''(polfinale)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Cara Black  Liezel Huber
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Alisa Klejbanova  Francesca Schiavone
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=15
| RD1-team3= Marija Kirilenko  Agnieszka Radwańska| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Sally Peers  Laura Robson
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Lisa Raymond  Rennae Stubbs| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=13
| RD1-team6= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=2
| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Bethanie Mattek-Sands  Yan Zi
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Serena Williams  Venus Williams
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=6
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Cara Black  Liezel Huber
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=15
| RD2-team2= Marija Kirilenko  Agnieszka Radwańska
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=3
| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Lisa Raymond  Rennae Stubbs
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6<sup>6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Serena Williams  Venus Williams
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Cara Black  Liezel Huber
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Serena Williams  Venus Williams| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score3-3= 
}}

Zgornji del
1. del

2. del

Spodnji del
3. del

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= B Mattek-Sands  Z Yan| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Flipkens  M Oudin
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Janković  S Perry| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Cibulková  M Krajicek
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Kondratieva  A Sevastova
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= V Razzano  Y Wickmayer
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Cornet  S Fichman
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= J Vesnina  J Zheng
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=16
| RD1-team09=

Ženske dvojice
2010